Taubenberg ist der Name folgender Orte:

 Taubenberg (Bodolz), Ortsteil der Gemeinde Bodolz, Landkreis Lindau (Bodensee), Bayern
 Taubenberg (Sangerhausen), Ortsteil der Stadt Sangerhausen, Landkreis Mansfeld-Südharz, Sachsen-Anhalt
 Taubenberg (Simbach), Ortsteil des Marktes Simbach, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Taubenberg (Warngau), Ortsteil der Gemeinde Warngau, Landkreis Miesbach, Bayern
 Taubenberg, deutscher Name für Sarniak, Ortschaft der Stadt Bytów (deutsch Bütow), Powiat Bytowski, Woiwodschaft Pommern, Polen

Taubenberg ist der Name folgender Berge (sortiert nach Höhe):
 Taubenberg (Breitau) (340 m) (im Ortsdialekt Tubenberg), in der Gemarkung des Sontraer Stadtteils Breitau, im nordhessischen Werra-Meißner-Kreis, mit Burgstall Taubenberg
 Taubenberg (896 m), im Bayerischen Alpenvorland bei Warngau, Landkreis Miesbach, Bayern
 Taubenberg (Taubenheim) (455,5 m), im Lausitzer Bergland bei Taubenheim/Spree (Sohland an der Spree), Landkreis Bautzen, Sachsen
 Taubenberg (299 m), in Quohren (Dresden), kreisfreie Stadt, Sachsen
 Taubenberg (298 m), in Radeberg, Landkreis Bautzen, Sachsen; siehe Stadtrandsiedlung Am Taubenberg
 Taubenberg (126,5 m), in den Ruhner Bergen bei Drefahl (Ziegendorf), Landkreis Ludwigslust-Parchim, Mecklenburg-Vorpommern
 Taubenberg (ca. 105 m), in Düsseldorf-Gerresheim, kreisfreie Stadt, Nordrhein-Westfalen; siehe Gerresheimer Waldfriedhof
 Taubenberg (81 m), in Hilden, Kreis Mettmann, Nordrhein-Westfalen 
 Taubenberg (ca. 55 m), bei Wahlitz (Gommern), Landkreis Jerichower Land, Sachsen-Anhalt

Taubenberg steht für:
 eine Lage in der Weinbaudömäne Rauenthal der Hessischen Staatsweingüter Kloster Eberbach, bei Rauenthal (Rheingau), Rheingau-Taunus-Kreis, Hessen

Siehe auch:
 Burg Taubenberg
 Taubenberger
 Traubenberg